— бывший профессиональный футболист из Японии. Он играл за сборную Японии.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Касима Антлерс», «Монтедио Ямагата», «Ульсан Хёндэ», «Омия Ардия».

Национальная сборная 
В 2012 году сыграл за национальную сборную Японии 1 матч.

Статистика за сборную

Достижения 
 Джей-лиги; 2007, 2008, 2009
 Кубок Императора; 2007
 Кубок Джей-лиги; 2011, 2012

Ссылки 
 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Монтедио Ямагата»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Омия Ардия»
Игроки ФК «Шарджа»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»